From Afar () — четвёртый студийный альбом финской фолк-метал-группы Ensiferum, издан 9 сентября 2009 года на лейбле Spinefarm Records. На этом альбоме впервые появляется новый участник группы Эмми Сильвеннёйнен. Альбом был спродюсирован Теро Kinnunen, продюсером группы Nightwish, и Janne Joutsenniemi, продюсером предыдущего альбома Victory Songs.

Запись 
Альбом был записан в период апрель-май 2009 года в Petrax and E-Major Studios. Затем был сведён в июне 2009 года в Coalhole Studio финским продюсером и музыкантом Hiili Hiilesmaa (известен по работе с HIM). Также в июне 2009 года был выполнен мастеринг Svante Forsbäck’ом, главным инженером финской мастеринг-студии Chartmakers.

Музыкальная характеристика

Тематика песен

Обложка

Отзывы и критика

История изданий 
В 2009 году основной вариант альбома вышел на лейблах Spinefarm Records (Финляндия), Фоно (Россия), Fontana (США), Drakkar Records (Германия). Кроме этого, ограниченная Digibook-версия альбома с бонусным треком «Vandraren» распространялась лейблами Drakkar Records (Германия) и Spinefarm Records (Финляндия). В 2010 году альбом был издан на канадском лейбле Cargo Records в формате грампластинки на территории Европы. Альбом также переиздавался в Аргентине в 2012 году (Icarus Music).

Клипы

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Петри Линдроос (Petri Lindroos) — экстрим-вокал, электрогитара
 Маркус Тойвонен (Markus Toivonen) — электрогитара, акустическая гитара, банджо, чистый вокал, бэк-вокал
 Эмми Сильвеннёйнен (Emmi Silvennoinen) — клавишные, Орган Хаммонда, бэк-вокал
 Сами Хинкка (Sami Hinkka) — бас, чистый вокал, бэк-вокал
 Янне Парвиайнен (Janne Parviainen) — ударные, Shaman Drum

Приглашённые музыканты 
 Henri Joensen (Týr) — вокал в «Vandraren»
 Kaisa Saari — женский вокал
 Jukka-Pekka Miettinen — бэк-вокал
 Mikko P. Mustonen — Оркестровка, вистл
 Lassi Logren — никельхарпа
 Timo Väänänen — кантеле
 Tobias Tåg — флейта, тин-вистл, рекордер
 Olli Varis — мандолина, мандола
 Jenni Turku — рекордер
 Olli Ahvenlahti — пианино

Производство 
 Tero Kinnunen — продюсер
 Janne Joutsenniemi — продюсер
 Svante Forsbäck — мастеринг
 Hiili Hiilesmaa — миксинг
 Babalon Graphics , Helgorth — буклет
 Kristian Wählin — обложка
 Jere Hietala — фотограф

Позиции в чартах и сертификации

Примечания 

Альбомы Ensiferum
Альбомы Spinefarm Records